Zwoleń (słow. Zvolen) – szczyt w Wielkiej Fatrze
 Zwoleń (słow. Zvolen) – miasto w środkowej Słowacji
W Polsce:
 Zwoleń – miasto w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 Zwoleń – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Zwoleń – gmina w województwie mazowieckim
 Zwoleń – gromada